Alpinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alpinópolis (ort), Minas Gerais, 
 Alpinópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar